Fitna — palavra árabe e conceito do Islão

Guerras civis muçulmanas 
Primeira Guerra Civil Islâmica — ou primeira fitna, ocorrida em 656—661, que deu origem ao cisma entre xiitas e sunitas

Segunda Fitna — ou segunda guerra civil islâmica, 683—685 ou 680—692

Guerra civil do al-Andalus — na península ibérica, entre 1009 e 1031

Outros usos 
Fitna (filme) — curta-metragem produzida pelo parlamentar holandês Geert Wilders

Desambiguações de história